Auf Messers Schneide ist der Titel eines Romans und mehrerer Filme:

 Auf Messers Schneide (Roman), Roman von William Somerset Maugham
 Auf Messers Schneide (1946), Verfilmung des Romans, Regie: Edmund Goulding
 Auf Messers Schneide (1984), Verfilmung des Romans, Regie: John Byrum
 Dr. Kildare: Auf Messers Schneide (Dr. Kildare's Strange Case, 1940), Regie: Harold S. Bucquet
 Sling Blade – Auf Messers Schneide (Sling Blade, 1996), Regie: Billy Bob Thornton
 Auf Messers Schneide – Rivalen am Abgrund (1997), Regie: Lee Tamahori
 Auf Messers Schneide (2003) (Den Of Lions), Regie: James Bruce
 Auf Messers Schneide (2009), Film über die Medizintechnik in Tuttlingen, Regie: Sören Lauinger und Ephraim Broschkowski

siehe auch:
 Auf des Messers Schneide (Na koho to slova padne…), Regie: Antonín Kachlík
 Julius Hackethal, 1976 Verfasser von Auf Messers Schneide. Kunst und Fehler der Chirurgen.